Trinidad (in spagnolo Trinità) può riferirsi a:

Geografia 
 Trinidad – città della Bolivia
 Trinidad – municipalità della Colombia
 Trinidad – distretto della Costa Rica nel cantone di Moravia
 Trinidad – città di Cuba
 Trinidad – municipalità delle Filippine nella Provincia di Bohol
 Trinidad – città dell'Honduras nel Dipartimento di Santa Bárbara
 Trinidad de Copán – comune dell'Honduras nel Dipartimento di Copán
 Trinidad – località e distretto del Paraguay nel Dipartimento di Itapúa
 Trinidad – città del Perù
 Trinidad – città degli USA (California)
 Trinidad – città degli USA (Colorado)
 Trinidad – città degli USA (Texas)
 Trinidad e Tobago – nazione dell'America centrale caraibica
 Trinidad – isola dell'America centrale caraibica
 Trinidad – città dell'Uruguay

Persone 
 Félix Trinidad – pugile portoricano

Cinema 
 Trinidad, film del 1952 con Rita Hayworth

Pagine correlate 
 La Trinidad